Het WTA-tennistoernooi van Fez (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2012 werd gespeeld van 23 tot en met 28 april 2012 in de Marokkaanse plaats Fez. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Titelverdedigster Alberta Brianti had geen plaatsingsnummer gekregen; zij sneuvelde in de eerste ronde. Het eerste reekshoofd Anabel Medina Garrigues bereikte de kwartfinale, waar zij werd uitgeschakeld door de als vijfde geplaatste Simona Halep.

Grote verrassing van het toernooi was de Nederlandse Kiki Bertens, bij aanvang van het toernooi 149e op de WTA-ranglijst. Om tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten, moest zij eerst deelnemen aan de kwalificatieronde. Hierin versloeg zij onder meer de Spaanse Lara Arruabarrena Vecino die in februari nog het WTA-toernooi van Bogota had gewonnen. Op weg naar de finale versloeg zij verscheidene speelsters uit de top 100: Urszula Radwańska (92), het zesde reekshoofd Chanelle Scheepers (43) en de als vijfde geplaatste Simona Halep (55). In de finale ontmoette Bertens de ongeplaatste Spaanse Laura Pous Tió die, gezien haar 110e positie op de wereldranglijst, eveneens verrassend ver was gekomen – haar beste prestatie tot dusver was een halvefinaleplaats op het WTA-toernooi van Barcelona 2011. Voor beide speelsters was dit de eerste WTA-finale in hun tennisloopbaan. De eerste set kenmerkte zich derhalve door zenuwen aan beide kanten. Na een stand van 5–5 gaf Bertens echter geen game meer weg, en zij versloeg de Spaanse met 7–5 en 6–0. In acht dagen tijd speelde (en won) zij acht partijen. Met deze toernooiwinst steeg Bertens naar de 92e plaats op de wereldranglijst.

De Belgische Yanina Wickmayer, als vierde geplaatst, sneuvelde in de eerste ronde. De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de tweede ronde, waar zij werd uitgeschakeld door de latere finaliste Laura Pous Tió.

Dubbelspel 
Titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Renata Voráčová waren hun titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste zussen Anastasia en Arina Rodionova kwamen niet voorbij de eerste ronde – al vroeg in hun partij tegen de gezusters Karolína en Kristýna Plíšková liep Arina een polsblessure op, waardoor zij de strijd moesten staken.

Het ongeplaatste duo Petra Cetkovská / Aleksandra Panova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Roemeense koppel Irina-Camelia Begu en Alexandra Cadanțu na een match-tiebreak. Het was de eerste WTA-titel voor Cetkovská en Panova als team. Met andere partners won Cetkovská eenmaal eerder een titel; voor Panova was dit de derde.

Het Nederlandse koppel Kiki Bertens en Arantxa Rus mocht op het laatste moment invallen voor het tweede reekshoofd (Eléni Daniilídou en Klára Zakopalová) die zich voor het toernooi hadden afgemeld. Bertens en Rus bereikten de tweede ronde, waarin zij werden verslagen door de latere winnaressen.

Uitslagen enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Uitslagen dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Fez 2012
Fez
Fez